

Toponymie
 Święcice est un village polonais, situé dans la gmina d'Ożarów Mazowiecki de la Powiat de Varsovie-ouest dans la voïvodie de Mazovie 
 Święcice est un village polonais, situé dans la gmina de Słaboszów de la Powiat de Miechów dans la voïvodie de Petite-Pologne